Тару́тин — русская фамилия. Известные носители:
 Тарутин, Олег Аркадьевич (1935—2000) — русский поэт, писатель-фантаст, детский писатель.
 Тарутин, Пётр Васильевич (1858—1934) — член IV Государственной думы от Владимирской губернии, крестьянин.